Kołaczkowice peut désigner, en Pologne :

 Kołaczkowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kołaczkowice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Kołaczkowice, un village de la voïvodie de Silésie.